Wielkoszlemowy turniej tenisowy Wimbledon w 1879 rozegrano w dniach 7 – 16 lipca Turniej wygrał John Hartley pokonując Vere St Leger Goold 6:4, 6:2, 6:4. Obrońca tytułu Frank Hadow nie przystąpił do obrony tytułu w Challenge Round.. Finał w tej edycji turnieju oglądało 1100 widzów, a rozgrywki przyniosły dochód w wysokości 100 funtów.

Turniej Mężczyzn

All Comers Final eight

Mecz o drugie miejsce

Challenge Round 

 Frank Hadow nie przystąpił do obrony tytułu

Turniej Deblowy Mężczyzn 
Turniej został rozegrany w Oxfordzie w dniach 20-23 maja, na zasadzie lepszy z 7 setów (inaczej niż turniej singlowy na Wimbledonie - lepszy z 5 setów). Dodatkowo tylko decydujący siódmy set był rozgrywany na przewagi, pozostałe mogły się kończyć wynikiem 6:5. Nie jest on zaliczany jako oficjalny turniej Wimbledonu.

Przypisy 

Wimbledon 1879